Унылое  — топоним (тип: лимноним) в России.

Чукотский автономный округ 
 Унылое — озеро, правобережье р. Малая Кулючивеем, координаты 66°49' с. ш. 179°55' в. д., код ГКГН 784977.
 Унылое — озеро, юго-восточнее озёр Корагытгын, координаты 63°28' с. ш. 177°35' в. д., код ГКГН 766028.
 Унылое — озеро, на левом берегу р. Баёково, координаты 68°14' с. ш. 160°18' в. д., код ГКГН 517138.

См. также 
 Унылая
 Унылые
 Унылый